Anhalt steht für:
 Anhalt, Territorium und früherer Gliedstaat in Deutschland
 Freistaat Anhalt, Staat des Deutschen Reiches (1918–1945)
 Anhalt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haus Anhalt, deutsches Uradelsgeschlecht
 (6120) Anhalt, Asteroid des Hauptgürtels

Orte
 Anhalt O.S., deutscher Name von Hołdunów, Ort von Lędziny, Polen
 Anhalt (Comal County, Texas), im Comal County
 Anhalt (Lee County, Texas) (nicht mehr existent)

geografische Objekte
 Anhalter Platz in München
 Südliches Anhalt, Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Schiffe
 Anhalt (Schiff, 1914),  deutsches Frachtschiff
 Anhalt, deutsches Frachtschiff, siehe Ansgir (Schiff, 1922)

Siehe auch:
 Anhalten
 Anhalter
 anhaltisch